Tomohiro Hatta (né en 1986) est un pianiste japonais.

Biographie 

Né en 1986, Tomohiro Hatta a commencé ses études musicales à l’âge de 5 ans, avec M. Endo. Cinq ans après, il est admis au Conservatoire de Sapporo, au cours de M. Miyazawa, professeur et directeur de cette institution.
En  il part pour Paris et il continue son parcours musical à l’École Normale de Musique de Paris.

 : Diplôme d’Exécution de piano, à l’École Normale de Musique de Paris, à l’unanimité et avec les félicitations du jury.

 : Diplôme Supérieur d'Exécution à l’École Normale de Musique de Paris.

En 2008 Tomohiro Hatta entre au Conservatoire à rayonnement régional de Paris, à la classe du professeur Billy Eidi, et finit trois ans plus tard «à l'unanimité du jury ». Récemment Tomohiro HATTA a eu le Prix de Perfectionnement de Musique de chambre avec une mention très bien à l’unanimité.En 2016 Tomohiro Hatta obtient un Master en pratique de piano à l’ESART en étant major de promotion. Il complète sa formation avec Paul Badura-Skoda, Caio Pagano, Sergei Markarov et France Clidat, entre autres.

Concours et reconnaissance 

Tomohiro Hatta est un pianiste japonais qui monte sur la scène internationale.  Sa virtuosité, sa technique brillante et sa sensibilité ont attiré l’attention des plus grands maîtres du piano tels Billy Eidi et Caio Pagano.     Tomohiro Hatta a joué dans le monde entier : au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en République Tchèque, en Russie, en Slovénie, au Panama, au Maroc, en Inde, en Turquie...Il a joué dans de prestigieux théâtres dans le monde entier comme la Salle Pleyel à Paris, Tribeca à New York et le Rudolfinum Hall à Prague, et dans des festivals comme Bon Anniversaire Monsieur Chopin (diffusé sur France 3) le Carré d’As Jeunes Talents, le festival Chopin de Paris (Bagatelle), Dias da Musica, le festival IMAGO, Delhi International Arts festival, Pafos 2017, Capitale Européenne de la Culture 2017, et bien d’autres.Début 2018 il a tenu une série de 18 concerts dans 18 villes chinoises.  Tomohiro Hatta a reçu de multiples récompenses comme l’International Piano Competition Rudolfinum Firkusny, le Smetana Prize, le Prix International de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem, le Maria Campina Piano Competition, l’nternational Piano Competition Orchestra Sion, l’A . Scriabine Piano Competition.    Tomohiro Hatta a enregistré pour France 3, RFI, RDP-Antena 2, la radio nationale slovène, ainsi que deux albums uniques dédiés à A. Keil et G. Daddi, deux collaborateurs de F. Liszt.    Tomohiro Hatta est actuellement professeur de piano au Conservatoire Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise (CRR) et au Conservatoire de Musique de Coudray-Montceaux en France.

Liens externes 
 Site consacré au pianiste
 Sapo Magazine 
 Diario Digital Castelo Branco Magazine
 IPCB Magazine

Pianiste classique japonais
Élève de l'École normale de musique de Paris
Naissance en 1986
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Paris